Roberto Reyes puede referirse a:

 Roberto Reyes Loyola, futbolista de Chile.
 Roberto Reyes Toledo, director de televisión de Colombia.